McCool désigne :

Toponymes 

 McCool, ville du Mississippi ;
 McCool Junction, ville du Nebraska.

Personnes 
 Courtney McCool (1988-), gymnaste américaine ;
 Frank McCool (1918-1973), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Maria McCool (1974-), chanteuse irlandaise ;
 Michelle McCool (1980-), catcheuse américaine ;
 Robert McCool (1973-), développeur et concepteur de logiciels américain ;
 William Cameron McCool (1961-2003), astronaute américain.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme